

Geografia 
 Giappone
 Sagami – fiume dell'isola di Honshū
 Sagami – antica provincia dell'isola di Honshū
 Baia di Sagami – baia dell isola di Honshū
 Sagami – nave da battaglia

Persone 
 Sagami (998-1061) – poeta giapponese